Вулиця Солов'їна — назва вулиць у багатьох населених пунктах республік колишнього СРСР. У цьому списку перелічені лише деякі з них.

Вулиця Солов'їна — вулиця в с. Білобожниця.
 Вулиця Солов'їна — вулиця в с. Білогородка.
 Вулиця Солов'їна — вулиця у смт. Брюховичі.
 Вулиця Солов'їна — вулиця в с. Велике Вербче.
 Вулиця Солов'їна — вулиця в с. Верхній Токмак.
 Вулиця Солов'їна — вулиця у м. Винники.
 Вулиця Солов'їна — вулиця у Самарському районі м. Дніпро.
 Вулиця Солов'їна — вулиця у м. Києві.
 Вулиця Солов'їна — вулиця в с. Моташівка.
 Вулиця Солов'їна — вулиця у м. Львові.
 Вулиця Солов'їна — вулиця у м. Рівне.
 Вулиця Солов'їна — вулиця у м. Ужгороді.
 Вулиця Солов'їна — вулиця у м. Хмельницькому.
 Вулиця Солов'їна — вулиця у смт. Цумань.
 Вулиця Солов'їна — вулиця у м. Чернівці.
 Вулиця Солов'їна — вулиця у м. Чернігові.
</div>

Вулиці